Schleppegrell steht für:
 Schlepegrell (Adelsgeschlecht), niedersächsisches Uradelsgeschlecht

Schleppegrell ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Schleppegrell (1845–1899), deutscher Komponist 
 Friderich Adolph Schleppegrell (1792–1850), dänisch-norwegischer Offizier
 Johann Christiani von Schleppegrell (1389–1468), Titularbischof und Weihbischof in mehreren Diözesen
 Otto Ludwig von Schleppegrell (1754–1820), deutscher Jurist und Präsident Oberappellationsgericht Celle 
 Walter Schleppegrell (1891–1978), deutscher Maler